Дейв Леджено (; 12 октября 1963, Марилебон, Лондон, Англия, Великобритания — 6 июля 2014, Долина Смерти, Калифорния, США) — английский актёр, боксёр и боец смешанных боевых искусств, получивший наибольшую известность благодаря роли оборотня Фенрира Сивого в трёх последних частях «Гарри Поттера».

Жизнь и карьера 
Леджено родился в Марилебоне, Лондон, Англия. По его собственным словам, захотел стать актёром после того, как прочитал пьесу Шекспира «Ричард III». Леджено учился в школе грамматики доктора Коллонера в Амершеме. Позже он учился исполнительскому искусству в колледже в Америке, прежде чем он начал сниматься в рекламных роликах.

Леджено работал вышибалой, сборщиком долгов и борцом, прежде чем стать боксёром. Его бойцовским прозвищем было «Lone Wolf» (). Первую роль Леджено исполнил в фильме Гая Ричи «Большой куш». После этого он появился в фильмах «Бэтмен: Начало», «Золотой век» и «Центурион». Он играл оборотня Фенрира Сивого в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2».

Леджено владел многими боевыми искусствами, в том числе боксом, борьбой, дзюдо, бразильском джиу-джитсу и муай-тай. Он начал свою профессиональную карьеру в ММА в возрасте 42 лет в Cage Rage 14.

Дейв проживал в Южной Англии со своей дочерью.

Смерть 
Тело Дейва Леджено было найдено туристами 11 июля 2014 года в Долине Смерти, штат Калифорния, США. Чтобы эвакуировать его останки, был вызван вертолёт, так как смерть наступила в отдалённой области. Предположительно, Леджено умер от проблем, связанных с жарой, и, возможно был мёртв в течение трёх-четырёх дней, прежде чем его тело было обнаружено

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 BBC